XXXII-й чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Киеве во Дворце спорта с 27 августа по 1 сентября 2013. Участвовали 26 команд.

В медальном зачёте турнир в Киеве с большим отрывом выиграла команда России (6-2-2) 6 золотых медалей, 2 «серебра» и 2 «бронзы». Сборная Украины заняла второе место в итоговой таблице командного зачёта. На счету спортсменок 5 наград — 1 «золото», 2 «серебра» и 2 «бронзы», третье место у Белоруссии (1-1-3), четвёртой стала испанская команда (1-0-1), у Италии (0-2-0).

Медалисты

Индивидуальное многоборье

Обруч

Мяч

Булавы

Лента

Многоборье (группы)

10 булав

3 мяча + 2 ленты

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
2013 год в спорте